Dennis Murphy est un nom pouvant désigner:

 (1842-1917), homme politique canadien en Ontario
 (1926-2021), entrepreneur sportif américain
 (1934-2010), compositeur et musicien américain
 (1932-2005), scénariste et auteur américain
 (né en 1932), général américain
Dennis Murphy (né en 1944), compétiteur olympique américain de sports équestres
 (né en 1946/47), journaliste américain
Dennis Murphy (né en 1957), joueur américano-français de hockey sur glace
 (né en 1974), coureur motocycliste sud-africain
, homme politique américain du Wisconsin
, homme politique américain du Massachusetts

Voir aussi
Trophée Dennis-A.-Murphy, trophée annuel pour défenseur de hockey sur glace

Murphy, Dennis